Кудрявцева, Анна:

 Кудрявцева, Анна Васильевна (1901—1988) — советский педагог, депутат Верховного Совета II созыва.
 Кудрявцева, Анна Викторовна (род. 1981) — российский учёный, кандидат биологических наук.